Espuri Anti, ambaixador romà enviat junt amb tres altres al rei de Veïs el 438 aC.
 Espuri Carvili, diversos personatges.
 Espuri Cassi Viscel·lí, cònsol de Roma tres cops.
 Espuri Cluvi, pretor de Sardenya el 172 aC.
 Espuri Furi Camil, pretor el 367 aC.
 Espuri Furi Fus, cònsol el 481 aC.
 Espuri Furi Medul·lí, diversos personatges.
 Espuri Icili, polític romà, representant dels plebeus durant l'anomenada secessió del Mons Sacer (494 aC).
 Espuri Larci Flau, cònsol el 506 aC junt amb Tit Hermini Aquilí.
 Espuri Lucreci (pretor 205 aC), edil plebeu el 206 aC i pretor el 205 aC.
 Espuri Lucreci (pretor 172 aC), pretor el 172 aC i va obtenir la província de la Hispània Ulterior.
 Espuri Lucreci Triciptí, magistrat romà
 Espuri Meli, diversos personatges.
 Espuri Metili, tribú de la plebs el 416 aC.
 Espuri Mummi, militar i escriptor romà (s. II aC).
 Espuri Nauci Rutil, diversos personatges.
 Espuri Oppi Cornicen, membre plebeu del segon decemvirat el 450 aC.
 Espuri Papiri Cras, tribú amb potestat consular el 382 aC.
 Espuri Papiri Cursor, tribú militar el 380aC.
 Espuri Postumi Albe Regil·lense, cònsol de Roma.
 Espuri Postumi Albí, diversos personatges.
 Espuri Postumi Sp. F. A. N. Albe Regil·lense.
 Espuri Servili Prisc, censor el 378 junt amb Quint Cleli Sícul.
 Espuri Servili Prisc Estructe, cònsol el 476 aC.
 Espuri Tarpei, diversos personatges.
 Espuri Tarpeu Montà Capitolí, cònsol el 454 aC.
 Espuri Tori Balb, tribú de la plebs vers el 111 aC.
 Espuri Veturi Cras Cicurí (decemvir), magistrat romà membre del primer decemvirat el 451 aC.
 Espuri Veturi Cras Cicurí (tribú), tribú amb potestat consolar el 417 aC.
 Espuri Virgini Tricost Celiomontà, cònsol el 456 aC.